Évvoia kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Nomós Evvoías, prefektur, Grekiska fastlandet, 
 Euboia, ö, Grekiska fastlandet, Nomós Evvoías, 

Robotskapade Greklandförgreningar